Challenge Cup 2009/10 steht für folgende Volleyballturniere:

 Challenge Cup 2009/10 (Männer)
 Challenge Cup 2009/10 (Frauen)